Владимир Юрьевич Сохоневич (род. 14 мая 1954 года, Новокузнецк, СССР умер 21 февраля 2022 года, Санкт-Петербург) — российский художник по металлу. Член Союза художников России, член Союза кузнецов России, член Гильдии кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

Биография 

В 1983 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной , факультет декоративно-прикладного искусства, кафедру художественной обработки металла (мастерская А. С. Турина, Е. Л. Бабляка, В. Н. Цыганкова).

В 1983—1985 годах работал в специализированных научно-реставрационных производственных мастерских Государственного Эрмитажа. Профильным направлением являлась разработка технологий и реставрация металлических изделий, выполненных в технике ручной ковки.

С 1985 года и по сегодняшний день преподает в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, где открыл лабораторию-кузницу, разработал авторскую методику обучения студентов технологии художественной ковки.

С 1986 — член Союза художников России.

С 1991 — член Союза кузнецов России.

С 1991 — постоянный участник международных фестивалей кузнечного искусства.

1997 — лауреат международного конкурса дизайна «Henry Cort Millenium Project».

С 2001 — член Гильдии кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

2001 — участник XIV Европейской биеннале кузнечного искусства. Стия, Италия.

2005 — лауреат премии Российской академии художеств. Диплом за лучшее произведение в области декоративно-прикладного искусства.

2005 — участник мастер-класса «Искусство огня и металла» в рамках XIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Белоруссия.

2009 — участник симпозиума скульпторов «Ульяновск — авиационная столица России».

2014 — участник IX Международного симпозиума кузнецов IFRAM. Вильдьё-ле-Поэль, Франция. 

2014—2016 — председатель жюри Международного фестиваля народных промыслов «Голос ремесел». Вологда, Россия.

Работы в собраниях 
 Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва
 Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург
 Елагиноостровский дворец-музей , Санкт-Петербург
 Астраханская государственная картинная галерея имени П.М. Догадина, Астрахань
 Витебский областной краеведческий музей, Витебск
 Музей кузнечной науки и техники, Балашиха
 Middelheim Open Air Sculpture Museum, Antwerp

Также работы Владимира Сохоневича находятся в частных собраниях в России, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Голландии, Италии, Кореи, США, Швейцарии, Швеции,Финляндии.

Персональные выставки 
 Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург
 Музей искусства Санкт-Петербурга XX – XXI веков, Санкт-Петербург

Галерея работ

Литература

Ссылки 
 Интервью с известным художником по металлу Владимиром Сохоневичем
 Персональная выставка Владимира Сохоневича «Имена» в Петропавловке
 Парадоксы железа выставка Владимира Сохоневича в Вологде
 Ypres masters Vladimir Sokhonevich

Примечания 

Художники по металлу
Кузнецы
Скульпторы по алфавиту
Скульпторы XXI века